Словацкое общество международного права () — словацкая международная некоммерческая образовательная организация с центром в Братиславе. Основана в 1971 году под покровительством Словацкой академии наук, насчитывает более 100 зарегистрированных членов. Миссией общества является изучение международного права, его улучшение в Словакии и усиление влияния международного права и принципов справедливости в международных отношениях.

Одним из членов общества является Петер Томка, бывший в своё время председателем Международного суда ООН и ставший почётным президентом общества в 2003 году.

Комитет общества 
Комитет состоит из девяти человек. С 2011 по 2014 годы состав комитета был следующим:
 Марек Шмид, PhD., председатель общества
 Игор Барто, заместитель председателя
 Дагмар Лантайова, PhD., заместитель председателя
 Мартин Стражницкий, заместитель председателя
 Петер Лысина, PhD., секретарь
 Зузана Магурова, член
 Катарина Шмигова, PhD., член
 Метод Шпачек, член
 Драгослав Штефанек, член

Словацкий ежегодник международного права 
С 2007 года обществом издаётся «Словацкий ежегодник международного права» — журнал со статьями о международном праве на словацком, английском и чешском языках.

Почётные президенты 
 
 
 Стражницка, Вера
 Томка, Петер

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Словацкого общества международного права  

Международное право
Организации Словакии
Право Словакии